Jacques Lalande peut désigner :
 Jacques Lalande (1921-2003), un peintre français ;
 Jacques Lalande (1927-1997), un acteur français.